VSL est un sigle signifiant :

 Véhicule sanitaire léger, voir ambulances en France
 Volontaire service long : à l'époque où le service militaire était obligatoire en France, ce terme désignait les appelés du contingent qui prolongeaient la durée de leur service
 Variable speed of light, voir Théories d'une vitesse de lumière variable
 la librairie d'instruments de musique virtuels Vienna Symphonic Library
 VSL (pour Vorspann System Losinger) est une filiale suisse de Bouygues Construction
 Dans la série Stargate, le VSL (vitesse supra luminique) est un type de propulsion pour les vaisseaux spatiaux.
 VSL (titre original : FTA) est le titre français d'une nouvelle de George R. R. Martin parue en 1974.